Hans van Dijk (architectuurcriticus)
 Hans van Dijk (handballer), een Nederlandse handbalcoach
 Hans van Dijk (honkbalspeler), honkbalspeler bij Sparta
 Hans van Dijk (musicus)
 Hans van Dijk (producer)